przeuczenie w psychologii
 przeuczenie w statystyce